prządki (Bombycidae) – rodzina motyli nazywana również jedwabnikowatymi
 Prządki – zespół
 Pierzaczki (prządki) – zwyczaj słowiański
 Rezerwat przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego – rezerwat przyrody nieożywionej położony między miejscowościami Korczyna i Czarnorzeki w gminie Korczyna w województwie podkarpackim

Zobacz też:
 przędzenie